Plaats in Indonesië
 Serut (Gedang Sari), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Serut (Kuwarasan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Serut (Nguter), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Serut (Boyolangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Serut (Panti), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java